Winteria — рід грибів. Назва вперше опублікована 1878 року.

Класифікація 
До роду Winteria відносять 23 видів:

Примітки

Джерела 

 Saccardo, P.A. 1878. Enumeratio Pyrenomycetum Hypocreaceorum hucusque cognitorum systemate carpologico dispositorum. Michelia. 1(3):277-325 - P.281

Роди грибів